«Камелот» — газета объявлений и рекламы. Выходит в Воронеже с 1994 года. На страницах газеты «Камелот» публикуются объявления о продаже различных товаров и услуг, о спросе на них, а также другие предложения, такие, как обмен, знакомства, вакансии и многое другое. Издание входит в Международную Ассоциацию газет бесплатных объявлений ICMA.

«Камелот» является лауреатом первой Региональной премии за достижения в области развития регионального медиа-рынка (2006 год) в номинации «За лидирующие позиции среди газет частных объявлений».

В настоящий момент издание выходит в формате А3 и объемом в 64 страницы, с периодичностью три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Тираж газеты составляет составляет 20 тысяч экземпляров в неделю, издание распространяется в Воронеже и Воронежской области.

История 

1994 год: 12 мая в Воронеже вышел первый номер газеты «Камелот». Издание публиковалось по четвергам и состояло из 8-ми, а немногим позже из 16 страниц.

1997 год: объем газеты увеличился до 32-х страниц.

1999 год: газета «Камелот» вступила в Международную ассоциацию газет бесплатных объявлений FAPIA (с 2003 года переименованную в ICMA). Стартовал первый новогодний любительский турнир по большому теннису на приз газеты «Камелот». С этого года и вплоть до 2011 года состязания проводились ежегодно, в пяти турнирных сетках (мужчины 30-37 лет, мужчины 38-45 лет, мужчины 46+, женщины и микст).

2000 год: газета «Камелот» стала выходить 3 раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам), объем издания увеличился до 64-х страниц.

2003 год: объем газеты «Камелот» увеличился до 96 страниц; для приема бесплатных объявлений оборудованы 22 телефонные линии. Временной период, отделяющий прием последнего объявления в номер и выход газеты из печати, сокращен до 15 ч.

2006 год: газета «Камелот» стала лауреатом I региональной премии за достижения в области развития регионального медиа-рынка «Медиа-Зонд» в номинации «За лидирующие позиции среди газет частных объявлений».

2008 год: 5 июля в офисе газеты «Камелот» на ул. Среднемосковской, 6, открылся информационный зал, оборудованный сенсорными мониторами со свободным доступом к сайту газеты.

2009 год: Количество каналов в колл-центре увеличено до 60-ти. 9 декабря вышел 2000-й номер издания.

2011 год: 21 марта открыт онлайн-сервис «Камелот Контекст», собственная разработка компании, позволяющая пользователям размещать контекстную рекламу (текстовые объявления) на сайте газеты «Камелот» через интернет.

2011 год: 9 октября на cmlt.ru открыт сервис «Доска объявлений Камелот», который объединяет объявления, принимаемые в режиме онлайн, а также объявления из печатных изданий компании (газет «Камелот» и «Камелот Программа»).

2012 год: с 21 июня газета «Камелот Программа» выходит под названием «Город V»; 20 июля было запущено приложение «Камелот Объявления» для устройств на базе Andriod. 

2013 год: к услугам, предоставляемым на сайте компании Камелот, прибавились услуги поднятия и выделения объявлений, услуга «Магазин»; 2 сентября стало доступным приложение «Камелот Объявления» для устройств на базе iOS; 1 октября начал работать центр поддержки Камелот.

2014 год: обновлены главные разделы сайта Камелот — Авто, Недвижимость, Работа, открыты множественные фильтры и поиск недвижимости за границей. Кроме того, стала доступна услуга «Лидер просмотров». 12 мая компания отпраздновала двадцатилетие. Представителей Камелота теперь всё чаще можно встретить среди участников региональных отраслевых выставок по недвижимости, здравоохранению, красоте, услугам HoReCa и других. Стойки с еженедельником «Город V» появились в Сити-парке «Град» и ТЦ «1000 мелочей». В сентябре Камелот впервые поборолся за премию «РИФ-Воронеж» и попал в шорт-лист номинантов, став лидером по итогам голосования пользователей.
 
2015 год: обложка издания «Город V» приобрела журнальный вид, а в газете Камелот открылась площадка «Бизнес для бизнеса» с объявлениями о тендерах и поисках деловых партнеров. На сайте Камелот разделы «Строительство и ремонт» и «Отдых, увлечения, спорт» поменяли свой внешний вид. Для объявлений на сайте стали доступны функция фоторедактора и услуга «Премиум-объявление». Коммерческие объявления теперь можно размещать на любой срок от 1 до 10 недель. Пользователи могут оценить автора понравившегося объявления по пятибалльной шкале, а в личном кабинете запущен сервис сообщений, который позволяет пользователям общаться друг с другом прямо на сайте.
 
2016 год: на сайте Камелот стал доступен поиск объявлений по карте, открыт фильтр «обмен» и появилась возможность добавлять видео с Youtube к объявлениям. На сайте также открыто пространство «B2B Бизнес для бизнеса». В начале года начал работу тренинговый центр Камелота. 8 июня вышел 3000-й выпуск газеты Камелот.
 
2017 год: с 1 января компания носит название Камелот Партнер и работает в формате агентства полного цикла, предоставляя рекламные услуги широкого профиля.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт газеты «Камелот»
 Официальный сайт любительского турнира по большому теннису на приз газеты «Камелот»

Средства массовой информации Воронежа
Газеты бесплатных объявлений
Газеты Воронежской области
Реклама в России